Aylwin ist der Familienname folgender Personen:
 Horace Aylwin (1902–1980), kanadischer Leichtathlet
 Patricio Aylwin (1918–2016), chilenischer Jurist, Politiker und Staatspräsident